Мелница се може односити на:

 Мелница (Петровац на Млави), насеље у општини Петровац на Млави, Браничевски округ, Република Србија
 Мелница (Барбан), насеље у општини Барбан, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Мелница (Чашка), насеље у општини Чашка, Вардарска област Северна Македонија